Премія Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад в ігровому кіно — нагорода Гільдії кіноакторів США, що присуджується щорічно з 1996 року.

1995–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Посилання 
 

Премія Гільдії кіноакторів США